Blackmail (1929), een film onder de regie van Alfred Hitchcock
Blackmail (1939), een film onder de regie van H.C. Potter
Blackmail (1947), een Amerikaanse film noir
Blackmail (2005), een Indiase Hindifilm
Blackmail (2013), een Amerikaanse film
Blackmail (televisieserie), een Engelse televisieserie uit 1965-1966
Blackmail (band), een Duitse band
Blackmail (album), het debuutalbum van de gelijknamige Duitse band
Blackmail (10cc), een lied van de Britse rockgroep 10cc